Piet Camps (Venlo, 16 juli 1928 - aldaar, 5 november 2014) was een Nederlands illustrator, cartoonist en schrijver.

Jeugd 
Piet Camps zette zijn eerste schreden in de tekenwereld toen hij nog schoolgaand was, op het Sint-Thomascollege in Venlo. Daar volgde hij het gymnasium en tekende hij voor het schoolblad al illustraties en cartoons, later zelfs enkele korte strips. Aangezien zijn schooljeugd in de Tweede Wereldoorlog viel, is het niet verwonderlijk dat de meeste van zijn cartoons dat gegeven als onderwerp hadden. Zijn strips voorzag hij zelf van de nodige teksten.

Dagblad voor Noord-Limburg 
Toen zijn broer Hen Camps, die redacteur was bij het Dagblad voor Noord-Limburg, naar aanleiding van de eerste verjaardag van de bevrijding van Venlo (2 maart 1946) een artikel over de Amerikaanse Jeep moest schrijven, vroeg hij Piet om het artikel van tekeningen te voorzien. Vanaf dat moment was Piet Camps verzekerd van een baan bij de krant. 35 jaar lang bleef hij bij dezelfde krant werken, en was mede verantwoordelijk voor de populariteit van deze krant bij de Noord-Limburgse bevolking.

E3 Journaal 
Na zijn afscheid bij het Dagblad ging Camps werken bij het E3 Journaal, het aan de krant verbonden weekblad. Ook hier weer verzorgde Camps een cartoon, maar nu eenmaal per week. Voor zijn cartoons koos hij een onderwerp uit de actualiteit en gaf daar met zijn tekeningen een humoristisch tintje aan.

Jocus 
Vanaf 1949 verzorgde Camps de tekeningen in de Träöt, het jaarlijkse blad van de Venlose carnavalsvereniging Jocus. Veel Venlose ondernemers vroegen Camps om een reclametekening voor hun bedrijf in het blad te maken. Deze tekeningen bevielen de ondernemers zo goed, dat ze vaak ook gepubliceerd werden in zowel het Dagblad als het E3 Journaal. Naast het blad van de carnavalsvereniging werden alle door de vereniging uitgegeven LP’s en CD’s voorzien van een tekening door Camps.

Overige 
Naast zijn gewone werkzaamheden verzorgde Camps ook illustraties voor trouw- en geboortekaartjes, een wekelijkse strip voor een plaatselijk warenhuis, feestgidsen en diverse reclamecampagnes, zoals voor Océ, Frans Maas, de Gemeente Venlo en Nationale Vereniging de Zonnebloem.

Bibliografie 
  ......was getekend: Piet Camps, 38 jaar joyriden door het Lagblad voor Noordlimburg, Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo, 1984

  Piet Camps in beeld , Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo, 2003
 Tegelijk met de uitgave van dit tweede boek startte een tentoonstelling over Camps’ werk in het Limburgs Museum in Venlo.

Nederlands illustrator
Nederlands cartoonist
Kunst in Venlo